Aleksandr Petrovitch Gutor (en ) ou Aliaksandr Piatrovitch Hutar (en ) est un footballeur international biélorusse né le  à Minsk. Il évolue comme gardien de but.

Biographie

Club 

Il devient en 2020 le premier joueur à remporter le championnat biélorusse avec trois équipes différentes, c'est-à-dire le BATE Borisov (cinq fois entre 2008 et 2012), le Dinamo Brest (2019) et le Chakhtior Salihorsk (2020).

Sélection 
Il dispute les Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres, où il joue tous les matchs en tant que titulaire. La Biélorussie est éliminée au premier tour.

Le , il est appelé pour la première fois en équipe de Biélorussie par Georgi Kondratiev pour un match amical contre le Canada (victoire 2-0).

Il compte deux sélections et zéro but avec l'équipe de Biélorussie depuis 2013.

Palmarès 
 Biélorussie espoirs
 Troisième de l'Euro espoirs en 2011.
 BATE Borisov
 Champion de Biélorussie en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2010.
 Vainqueur de la Supercoupe de Biélorussie en 2010 et 2011.
 Dinamo Brest
 Champion de Biélorussie en 2019.
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2018.
 Vainqueur de la Supercoupe de Biélorussie en 2018.
 Chakhtior Salihorsk
 Champion de Biélorussie en 2020 et 2021.
 Vainqueur de la Supercoupe de Biélorussie en 2021.
Distinctions individuelles
 Élu footballeur biélorusse de l'année en 2011.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international biélorusse
Gardien de but au football
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2012
Joueur du FK BATE Borisov
Joueur du FK Dinamo Minsk
Joueur du FK Orenbourg
Joueur du Tchornomorets Odessa
Joueur du FK Dinamo Brest
Joueur du Chakhtior Salihorsk
Naissance en avril 1989
Naissance à Minsk
Naissance en RSS de Biélorussie